Марк Но́улз (; род. 4 сентября 1971 года в Нассау, Багамские острова) — багамский теннисист и тренер; четырёхкратный победитель турниров Большого шлема (трижды — в мужской паре, один раз — в миксте); победитель Итогового турнира ATP в парном разряде; победитель 55 турниров ATP в парном разряде; бывшая первая ракетка мира в парном разряде.

Общая биография 
Женат с 7 декабря 2003 года на девушке по имени Дон. У пары трое детей: сыновья Грэм (род. в 2005 году) и Броуди (род. в 2008 году), а также дочь Пресли Дон (род. в 2011 году).

Спортивная карьера 
Марк начал играть в теннис в четыре года; его первыми тренерами стали родители, но уже в десятилетнем возрасте он был приглашён в теннисную академию Ника Боллетьери во Флориде. Уже в 1989 году он начинает выступления за сборную Багамских островов в Кубке Дэвиса, в котором за последующие 20 лет провёл уже более 70 матчей (41 победа, в том числе 18 в парном разряде; 32 поражения, из них только 7 в парах). Во время учёбы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 1991 году Ноулз был включён в символическую студенческую сборную США в одиночном и парном разряде. В том же году он переходит в профессионалы. Первая победа в турнире класса ATP Challenger приходит в следующем году: в паре с американцем О’Брайеном он выигрывает турнир в Монтеррее. В этом же году он участвует в своей первой Олимпиаде, но багамская пара в первом же круге терпит поражение от австралийцев.

В свой первый финал турнира АТР-тура Ноулз попадает в 1993 году (Canada Masters, в паре с Джимом Курье); этот финал становится для него и первым победным. Со следующего года начинается плодотворное сотрудничество с канадцем Даниелем Нестором: свой первый совместный турнир они выигрывают в Боготе.

В 1995 году в Лексингтоне и Глендейле Ноулз выигрывает свои первые два «челленджера» в одиночном разряде. В 1996 году он выходит в свой первый и последний финал турнира АТР в одиночном разряде: находясь на 140 позиции в рейтинге АТР, он в финале турнира в Шанхае встречается с Андреем Ольховским и проигрывает 6-75, 2-6. Вскоре после этого успеха он входит в первую сотню рейтинга, но надолго в ней не задерживается, сосредоточившись на игре в парах: в том же году он выигрывает пять турниров АТР, из них четыре с Нестором. На Олимпиаде в Атланте Ноулз участвует и в одиночном, и в парном разряде, но только в парах ему удаётся пробиться во второй круг.

1998 год становится для Ноулза годом прорыва: они с Нестором играют в финалах Открытого чемпионата Франции, Открытого чемпионата США и чемпионата мира по версии АТР, хотя не выигрывают ни один из этих турниров. Следующие два года, когда Ноулз меняет партнёров, отмечены чередой неудач: всего четыре финала и две победы за два года, но уже в 2001 году Ноулз первенствует на трёх турнирах. На Олимпиаде в Сиднее 2000 года Ноулз со своим партнёром доходит до четвертьфинала, побеждая по пути вторую посеянную пару. В 2001 году его признают самым полезным игроком профессиональной теннисной лиги World TeamTennis (ещё дважды он завоевал этот титул в 2005 и 2007 годах, все три раза в составе клуба «Sacramento Capitals»).

В 2002 году Ноулз играет в 14 финалах (13 из них с Нестором); пара в том числе выигрывает свой первый турнир Большого шлема в Австралии, а также играет в финалах «Ролан Гаррос» и Уимблдона. В этом году Ноулз впервые занимает первую строчку в рейтинге парных игроков. В этом же году он добивается первого крупного успеха в миксте, пробившись в финал Открытого чемпионата Франции с Еленой Бовиной.

Следующий турнир Большого шлема, Открытый чемпионат США, Нестор и Ноулз выигрывают в 2004 году. В этом году на Олимпиаде в Афинах багамская пара проигрывает в первом же круге будущим чемпионам Гонзалесу—Массу.

В 2006 году Нестор и Ноулз вторично проходят в финал Кубка Мастерс, но уступают Йонасу Бьоркману и Максиму Мирному. В следующем году Нестор и Ноулз решают завершить своё двенадцатилетнее сотрудничество, но уже после объявления об этом выигрывают сначала Открытый чемпионат Франции, а затем и Кубок Мастерс.

С 2008 года начинается сотрудничество Ноулза с индийцем Махешем Бхупати, в конце прошлого года оправившимся после травмы. За 2008 год пара выходит в финал семи турниров и выигрывает три из них, а в начале 2009 года попадает в финал Открытого чемпионата Австралии, где проигрывает Бобу и Майку Брайанам. В июне Ноулзу наконец покоряется и Уимблдонский турнир, но на сей раз в смешанном парном разряде (с Анной-Леной Грёнефельд), а на Открытом чемпионате США они с Бхупати снова доходят до финала, где уступают Лукашу Длоуги и Леандеру Паесу.

За 2010 год Ноулз трижды играл в финалах турниров АТР в парном разряде, из которых в одном, в Вашингтоне, где с ним выступал хозяин корта Марди Фиш, ему удалось выиграть. Осенью в Париже с Энди Рамом из Израиля Ноулз обыграл в полуфинале первую пару мира — братьев Брайанов, но, опустившись к этому моменту до 30-го места в рейтинге, в итоговом турнире года участия уже не принял. В июле 2011 года он в возрасте 39 лет и 10 месяцев выиграл в Лос-Анджелесе в паре с Ксавье Малиссом из Бельгии свой пятьдесят четвёртый титул в мужском парном разряде. Это произошло почти через двадцать лет после того, как он побеждал на кортах Лос-Анджелесского филиала Калифорнийского университета в качестве студента.

В 2012 году Ноулз, опять с Малиссом, выиграл в Сан-Хосе свой 55-й титул. Таким образом, за 19 из 20 лет карьеры он выигрывал хотя бы по одному турниру. Этот сезон стал последним в его игровой карьере: с самого начала Ноулз проводил его по щадящему графику, чтобы больше времени уделять семье, а на Открытом чемпионате США официально объявил об уходе. Постепенное завершение игровой карьеры совпало с началом тренерской: уже в марте 2012 года к Марку обратился его прежний партнёр Марди Фиш с просьбой тренировать его во время турниров, в которых они оба будут выступать.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (9)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (11)

Победы (3)

Поражения (8)

Финалы Итогового чемпионата ATP в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (99)

Победы (55)

Поражения (44)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (18)

Победы (8)

Поражения (10)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Интересные факты 
 В 2006 году Нестор и Ноулз выиграли самый длинный матч в истории Уимблдонского турнира и в истории парных состязаний на всех четырёх турнирах Большого шлема, победив Симона Аспелина и Тодда Перри со счётом 5-7, 6-3, 6-75, 6-3, 23-21. Матч продолжался 6 часов и 9 минут; предыдущий рекорд продолжитальности парных матчей на турнирах Большого шлема составлял на 40 минут меньше. В 2010 году рекорд продолжительности матчей на Уимблдоне побил матч в одиночном разряде между Джоном Изнером и Николя Маю, но игра Нестора и Ноулза с Аспелином и Перри остаётся самой долгой в истории парных турниров Большого шлема.
 Ноулз был избран коллегами на пост вице-президента АТР. Он также является членом антидопинговой комиссии АТР.
 С 2001 года на острове Парадайз-Айленд Ноулз проводит благотворительный турнир Mark Knowles Celebrity Tennis Invitational с участием звёзд тенниса, все сборы от которого поступают в багамские фонды помощи детям.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Багамских Островов
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Теннисные тренеры Багамских Островов